Batocerini é uma tribo de besouros chifre longo da subfamília Lamiinae .

Taxonomia 
Os gêneros incluídos na tribo são:

 Abatocera
 Apriona
 Aprionella
 Batocera
 Doesburgia
 Megacriodes
 Microcriodes
 Mimapriona
 Mimobatocera
 Rosenbergia

Referências 

Lamiinae